Olivier Azam fait référence à :
 Olivier Azam (1974-), joueur international français de rugby à XV ;
 Olivier Azam (1973-), linguiste slavisant, professeur à l'École normale supérieure de Paris et traducteur ;
 Olivier Azam (1971-), réalisateur de cinéma français (documentaires), directeur de la photographie, chef monteur.